Patuca kan syfta på:

Honduras 

 Barra Patuca, ort, Departamento de Gracias a Dios, 
 Patuca (kommun), Departamento de Olancho,